Plaats in het Verenigd Koninkrijk
Ripley (Derbyshire)
Ripley (North Yorkshire)
Ripley (Surrey)

Plaats in de Verenigde Staten
Ripley (Illinois)
Ripley (Mississippi)
Ripley (New York)
Ripley (Ohio)
Ripley (Oklahoma)
Ripley (Tennessee)
Ripley (West Virginia)

Plaats in Australië
Ripley (Queensland)

Personen
George Ripley (ca. 1415 – 1490) was een 15e-eeuws Engels alchemist
Sidney Dillon Ripley (1913 – 2001) was een Amerikaanse ornitholoog en natuurbeschermer. 
Ellen Ripley De hoofdpersoon in de vier Alien science fiction films.
Robert Ripley (1890-1949), bekend van Ripley's Believe It or Not!
Stuart Ripley (1967), Brits voetballer en Premier League-winnaar met Blackburn Rovers